

Toponymes 
La Baie des Anges peut se référer à :
 La baie des Anges, une baie méditerranéenne qui s’étend de Nice au cap d’Antibes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur (France).
 , ou Bahía de los Ángeles, au Mexique.

Titres 

 La Baie des Anges, un film français réalisé par Jacques Demy en 1963.
 La Baie des Anges, un roman français écrit par Max Gallo et publié en 1975.